Gomansky ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Gomansky (1854–1930), deutscher Bildhauer

 Caesarine Kupfer-Gomansky (1818–1886), deutsche Schauspielerin